Beebe Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Beebe Lake (Illinois)
 Beebe Lake (Kalifornien)
 Beebe Lake (Michigan)
 Beebe Lake (Otter Tail County, Minnesota)
 Beebe Lake (Wright County, Minnesota)
 Beebe Lake (New York)